Фёдор Хитрово:
 Хитрово, Фёдор Алексеевич (ум. 1774) — русский придворный и офицер, участник переворота 1762 года, главный фигурант т. н. Хитровского заговора.
 Хитрово, Фёдор Константинович (1869—1914) — русский военачальник, генерал-майор, участник русско-японской и Первой мировой войн, погиб в Галицийской битве.